C4H4N2 – formula molecolare della pirazina
C4H4N2 – formula molecolare della piridazina
C4H4N2 – formula molecolare della pirimidina

Formule molecolari